Влангали — фамилия. Известные носители:
 Влангали, Александр Георгиевич (1824—1908) — русский географ, дипломат; действительный тайный советник.
 Влангали, Георгий Михайлович (1781—1834) — дипломат Российской империи, востоковед, преподаватель, переводчик.